Горњи Зовик може бити:

 Горњи Зовик (Брчко), насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ
 Горњи Зовик (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Зовик
 Доњи Зовик